Röchling, Roechling:
 Acus Roechling Boulerus do Brasil
 Carl Röchling (1855, Saarbrücken  1920, Berlim), um ilustrador e pintor alemão
 Hermann Röchling (1872, Völklingen  1955, Mannheim), um industrial alemão

 SV Röchling Völklingen 06 (Sportverein Röchling Völklingen)